Festuca nel campo del diritto.
 Festuca – genere di piante appartenente alla famiglia delle Poaceae (Graminacee).